FASL bezeichnet:
 ein Joint Venture namens Fujitsu AMD Semiconductor Limited, siehe Geschichte AMDs
 eine Programmier- und Skriptsprache für mobile Geräte, zum Beispiel auf Android-Basis, siehe FASL (Programmiersprache)

Fasl bezeichnet:
 zu einem Makam gehörende Suite in der türkischen Kunstmusik
 Abul Fasl, siehe Abu 'l-Fazl (1551–1602), Geschichtsschreiber im indischen Mogulreich

Abkürzung